Por Susana puede entenderse:

 Susana, nombre propio femenino;
 Historia de Susana, breve relato bíblico protagonizado por una heroína de ese nombre;
 Susana de Galilea, una de las mujeres de Galilea, que acompañan a Jesucristo;
 Susana, localidad de la Argentina;
 Susana, película del director español-mexicano Luis Buñuel;
 'Revista Susana, publicación argentina;
 Susana, película del director español Mariano Ozores;
 SuSanA, siglas de la Alianza de Saneamiento Sostenible.